Eight Mile Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Eight Mile Creek (Barcoo River), Nebenfluss des Barcoo River in Queensland
 Eight Mile Creek (Cape River), Nebenfluss des Cape River (Burdekin River) in Queensland
 Eight Mile Creek (Cloncurry River), Nebenfluss des Cloncurry River in Queensland
 Eight Mile Creek (Comet River), Nebenfluss des Comet River in Queensland
 Eight Mile Creek (Diamantina River), Nebenfluss des Diamantina River in Queensland
 Eight Mile Creek (Don River), Nebenfluss des Don River (Dawson River) in Queensland
 Eight Mile Creek (Fergusson River), Nebenfluss des Fergusson River im Northern Territory
 Eight Mile Creek (King River), Nebenfluss des King River (Coleman River) in Queensland
 Eight Mile Creek (Talga River), Nebenfluss des Talga River in Western Australia